Алекса́ндр Серге́евич Соколо́в:
 Соколов, Александр Сергеевич (1911—1998) — директор ГФЗ-ЛФЗ имени Ломоносова.
 Соколов, Александр Сергеевич (1939—2017) — советский футболист.
 Соколов, Александр Сергеевич (род. 1949) — министр культуры и массовых коммуникаций России.
 Соколов, Александр Сергеевич (род. 1982) — российский волейболист.
 Соколов, Александр Сергеевич — депутат ГД РФ.
 Соколов, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.